Рика́рдо Пи́ккио (; , , Италия — , , США) — итальянский лингвист и славист, иностранный член Российской академии наук.

Биография 
Пиккио учился в Риме. В 1947 году он был редактором журнала «L’Avanti».

В 1948 году он работал преподавателем итальянского языка в Университете Варшавы.

С 1953 по 1961 был профессором в университетах Флоренции и Пизы.

В период с 1961 по 1965 год возглавлял Институт славянской филологии в римском университете Сапиенца, затем был профессором славянской литературы в Йельском университете.

Труды 
 История древнерусской литературы.
 «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси.

Издания на русском языке 
 Древнерусская литература. — М. : Языки славянской культуры : Кошелев, 2002. — 352 с. — (Studia philologica). — ISBN 5-94457-024-5.
 История древнерусской литературы. — М. : Кругъ, 2002. — 350 с. — ISBN 5-7396-0371-4.
 Slavia orthodoxa : Литература и язык : [Сб. тр.]. — М. : Знак : Кошелев, 2003. — XVI, 703 с. — (Studia philologica). — ISBN 5-94457-025-3.

Литература 
 Турилов А. А. Памяти Риккардо Пиккио (1923—2011) // Славяноведение. — 2012. — № 4. — С. 123—126.

См. также 
 Славистика

Примечания 

Филологи Италии
Лингвисты Италии
Слависты Италии
Исследователи Слова о полку Игореве
Иностранные члены РАН
Преподаватели Йельского университета
Почётные доктора Софийского университета